Ruff Ryders Entertainment — нью-йоркская звукозаписывающая и управляющая компания, которая специализуется на хип-хоп-музыке. Основана в 1988 году Чивон Дин и её братьями Ди и Уоа — дядями продюсера Swizz Beatz. Некоторые ошибочно думают, что название компании происходит от подразделения Теодора Рузвельта Rough Riders, первго добровольческого кавалерийского полка во время Испано-американской войны.

Основатели Ruff Ryders поначалу стали известными будучи менеджерами DMX, который стал мульти-платиновой звездой Def Jam Recordings в конце 90-х. После успеха DMX'а управляющая компания основала свой собственный лейбл в составе Interscope Records и добилась успеха с релизом рэперши Eve, сформированной Bad Boy Records группой The Lox, и их основными рэперами Jadakiss, Styles P, Sheek Louch, а также Drag-On и новичком Jin, победителем состязания BET's 106 & Park freestyle MC battle. Племянник Динов Swizz Beatz стал одним из самых востребованных продюсеров. В 2006 году Cassidy был подписан на Ruff Ryders через лейбл Swizz Beatz Full Surface.

Основатели 
 Darrin «Dee» Dean
 Joaquin «Waah» Dean
 Chivon Dean

Участники 
 D-Block (Ruff Ryders/D-Block/Interscope)
 Styles P (Ruff Ryders/Koch Records/D-Block)
 Sheek Louch (Ruff Ryders/Koch Records/D-Block)
 DMX (Ruff Ryders/Bodog Music/Bloodline Records)
 Eve (Ruff Ryders/Full Surface/Aftermath/Geffen)
 Swizz Beatz (Ruff Ryders/Full Surface/Universal Records)
 Lynne Timmes (aka LT) (Ruff Pop)
 Cassidy (Ruff Ryders/Full Surface/J Records)
 Yung Wun (Ruff Ryders/Full Surface/J Records)
 Kartoon (Ruff Ryders)
 Flashy (Ruff Ryders)
 Infa-Red & Cross (Ruff Ryders)
 Aja Smith (Ruff Ryders)
 My-My (Ruff Ryders)

Артисты, покинувшие лейбл 
 Fiend (1998—2001)
 Jin (2002—2005)
 Drag-On (1998—2006)
 J-Hood (2000—2007)

Продюсеры 
 Swizz Beatz
 Neo Da Matrix
 PK a.k.a. P. Killer Trackz

Лейблы, основанные участниками Ruff Ryders 
 D-Block Records  Founded By Jadakiss, Styles P & Sheek Louch
 Bloodline Records  Founded By DMX 
 Full Surface  Founded By Swizz Beatz
 Hood Environment  Founded By Drag-On 
 354 Entertainment  Founded By Styles P 
 ODG Entertainment  Founded By J-Hood 
 Larsiny Records  Founded By Larsiny 
 Real Ill Records  Founded By Cassidy & Larsiny 
 Banga Sqaud Founded  Founded By Neo Da Matrix 
 Vacant Lot Founded  Founded By Dame Grease

Релизы 

DMX
 It’s Dark and Hell Is Hot (1998)
 Flesh of My Flesh, Blood of My Blood (1998)
 ...And Then There Was X (1999)
 The Great Depression (2001)
 Grand Champ (2003)
 Year of the Dog… Again (2006)
 The Definition of X: The Pick of The Litter (Greatest Hits) (2007)
 The Best of DMX (2010)

Drag-On
 Opposite of H2O (2000)
 Hell and Back (2004)

Eve
 Let There Be Eve...Ruff Ryders' First Lady (1999)
 Scorpion (2001)
 Eve-Olution (2002)
 Here I Am (2008)

Jadakiss
 Kiss tha Game Goodbye (2001)
 Kiss of Death (2004)
 The Last Kiss (2009)

Styles P
 A Gangster and a Gentleman (2002)
 Time Is Money (2006)
 The Ghost Sessions (2007)
 Super Gangster, Extraordinary Gentleman (2007)

Sheek Louch
 Walk Witt Me (2003)
 After Taxes (2005)

The Lox
 We Are The Streets (2000)

Jin
 The Rest Is History (2004)

Ruff Ryders
 Ryde or Die Vol. 1 (1999)
 Ryde or Die Vol. 2 (2000)
 Ryde or Die Vol. 3: In The "R" We Trust (2001)
 The Redemption Vol. 4 (2005) Ruff Ryders: Past, Present, Future (2011)

Swizz Beatz
 Swizz Beatz Presents G.H.E.T.T.O. Stories (2002)
 One Man Band Man (2007)

Cassidy
 B.A.R.S. The Barry Adrian Reese Story (2007)

Kartoon
 1st Driveby'' (2007)

Лейблы звукозаписи США
Хип-хоп-лейблы